Ağdam – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian
 Ağdam – centro abitato del distretto di Xocavənd, in Azerbaigian